Le nom Harlan peut désigner :

Toponyme 

 Harlan, une ville de l'État de l’Iowa, aux États-Unis ;
 Harlan, une ville de l'État du Kentucky, aux États-Unis et siège du comté du même nom ;
 le comté de Harlan, situé dans l'État du Kentucky, aux États-Unis ;
 le comté de Harlan, situé dans l'État du Nebraska, aux États-Unis.

Patronyme

 James Harlan (1820-1899), homme politique américain ;
 Jan Harlan (né en 1937), un producteur de cinéma américain ;
 John Marshall Harlan (1833 – 1911), un homme de loi américain ;
 Kenneth Harlan (1895-1967), un acteur américain ;
 Otis Harlan (1865 – 1940), un acteur américain, oncle du précédent ;
 Richard Harlan (1796-1843), un médecin, zoologiste et paléontologue américain ;
 Ryan Harlan (né en 1980), un athlète américain ;
 Russell Harlan (1903 – 1974), un directeur de la photographie américain ;
 Veit Harlan (1899 – 1964), un réalisateur allemand ;
 Thomas Harlan (1929-2010), réalisateur et romancier allemand.

Prénom
Harlan Carey Brewster (1870 – 1918), un homme politique canadien
Harlan Cleveland (1918 – 2008), un diplomate américain
Harlan Coben (né en 1962), un écrivain américain de romans policiers
Harlan Ellison (né en 1934), un écrivain américain de science-fiction
Harlan Leonard (1905 – 1983), un saxophoniste de jazz et chef d'orchestre américain
Harlan Warde (1917 – 1980), un acteur américain

Entreprise 
 Harlan, Une entreprise américaine, leader mondial de la fourniture d'animaux de laboratoire.
Homonymie de localités aux États-Unis